Alin är ett namn på flera släkter. 315 personer bär namnet med stavningen Alin; med stavningen Ahlin 2248 personer.

Släkten Alin från Lenhovda socken, härstammar från Måns Svensson. Han blev far till Nils Alin (1712–1773) som var docent i Greifswald, teologie professor i Lund och domprost. Släktnamnet upptogs av hans brorson, kyrkoherden i Järstorp Nils Alin (1732–1794). Han fick tre söner: kyrkoherde Nils Anders Alin som var farfar till professor Edvard Fabian Emanuel Alin, häradshövding Lars Alin, och häradshövding Jonas Alin, farfar till professor skytteanus Oscar Josef Alin. Jonas Alin bevittnade Karl XIV Johans kröning i Trondheim, om vilket han skrivit i en text som förvaras i De la Gardiska arkivet i Lunds universitetsbibliotek.

Personer med namnet Alin 
 Arthur Alin (1891–1977), konstnär
 Cecilia Rydinger Alin (född 1961), dirigent och professor
 Edvard Alin (1859–1935), läkare och professor
 Folke Alin (1878–1923), teolog
 Folke Alin (född 1960), pianist och dirigent
 Hans Alin (1893–1975), författare, kulturskribent och redaktör
 Johan Alin (1879–1944), lärare och arkeolog
 Jonas Alin (1779–1851), borgmästare och riksdagsman
 Karin Alin (1892–1974), översättare
 Oscar Alin (1846–1900), statsman och professor skytteanus
 Ragnar Alin (1905–1987), ingenjör och disponent
 Signe Bosson-Alin (1886–1954), förbundssekreterare, lärare och rektor
 Svante Alin (1852–1930), prost, kyrkoherde och psalmförfattare
 Sven Alin (1881–1966), militär

Personer med namnet Ahlin 
 Agneta Ahlin (född 1952), svensk skådespelare
 Birgitta Ahlin (född 1947), svensk glaskonstnär
 Ernfrid Ahlin (1904–1969), svensk kompositör och musikförläggare
 Gunnel Ahlin (1918–2007), svensk författare
 Harry Ahlin (1900–1969), svensk skådespelare
 Janne Ahlin (1942–2022), svensk arkitekt och professor
 Johan Ahlin, valthornist
 Lars Ahlin (1915–1997), svensk författare
 Lotta Ahlin (född 1971), svensk låtskrivare
 Margita Ahlin (född 1938), svensk skådespelare och regissör
 Nils Emil Ahlin (född 1939), svensk kock och krögare
 Per Ahlin (född 1961), svensk journalist
 Tina Ahlin (född 1967), svensk musiker
 Urban Ahlin (född 1964), svensk politiker
 Zacharias Ahlin (1833–1908), svensk kyrkoherde och politiker

(Källa SBL I, SCB Namnstatistik)

Svenska släkter
Svenska efternamn